Укро́п:
 Укроп (род) () — род растений семейства Зонтичные.
 Укроп пахучий () — травянистое растение рода Укроп, приправа.
 Укроп — река в Новосибирской области, приток Чёма.
 Укроп — река в Новосибирской области, приток Берди.
 Укроп — река в Тюменской области, приток Юрги.
 Укроп — интернет-мем, обозначающий сторонника Евромайдана на Украине.
 «УКРОП» — украинская политическая партия.